Bill Owens – politico statunitense, membro della Camera dei rappresentanti dal 2009 al 2015
Bill Owens – politico statunitense, governatore del Colorado dal 1999 al 2007